Liste de quelques photographes norvégiens.

A
Rolf Aamot (*1934) 
Ole John Aandal 
Marte Aas (*1966) 
Dag Alveng (*1953) 
Bjørn Falch Andersen (*1942) 
Signe Marie Andersen (*1968)

B
Inger Barth (1858–1952) 
Jim Bengston (*1942) 
Per Berntsen (*1953) 
Høgrann Bjørn (1934–1999)
Marianne Blankenberg (*1958)
Thomas Blehr (1875–1949)
Ole Martin Lund Bo
Victor Boullet (*1969)
A. Brown (snímky kolem 1890)  
Brødrene Brunskow (1862–1906) 
Knut Bry (*1946)
Lars Bry (1904–1988)
Ole Brye
Karoly Buday

C  
Lill-Ann Chepstow-Lusty
Robert Collett (*1842)

D
Guri Dahl

E
Alf Edgar 
Ann Christine Eek
Waldemar Eide (1886–1963) 
Marius Engh
Knut Evensen

F
Matias Faldbakken
Claus-Peter Fischer

G
Leif Gabrielsen
Solveig Greve
Amund Larsen Gulden (1823–1901)

H
Stanley Haaland
Jorunn Irene Hanstvedt
Morten Haug 
Jens Hauge  
Jiří Havran
Petter Hegre (*1969)
Jürgen Heinmann 
Heini Holtta
Katja Host

J   
Hans Johnsrud

K
Børge Kalvig
Kåre Kivijärvi (1938–1991) 
Halvard Kjærvik
Øistein Klakegg   
Claus Peter Knudsen (1826–1896) 
Knud Knudsen (1832–1915)
Dimitrij Koloboff
Sten Kracht 
Arild Krist
Morten Krogvold (*1950) 
Hans Krum (1818–1882)
Lyder Kvantoland (1893–1972)

L
Helene Levand
Henny Lie
Alex Theodor Lindahl (1841–1906) 
Morten Løberg
F.F. Lorenzen (1826–1902)

M
Per Maning
Tom Martinsen
Mikkel McAlinden (*1963) 
 (1899–1968) 
Robert Meyer (*1945) 
Thera Mjaaland 
Eline Mugaas
Edvard Munch (*1863)

N 
Carl Nesjar
Anja Niemi  
Dag Nordbrenden

O
Ivar Øiesvold
Ørjan Mikael Olsen (1885–1972)

R
Aage Remfeldt (1889–1983) 
Robert A. Robertsen
Torbjørn Rødland
Eivind Røhne (*1968)

S
Tom Sandberg (*1953)  
Johan Sandborg  
Marcus Selmer (1819–1900)  
Fin Serck-Hanssen 
Stian Schioldborg (*1963)   
Herdis Maria Siegert
Birgitte Sigmundstad 
Gunnar Høst Sjøwall
Gunnar Theodor Sjøwall
Marthinius Skøien (1849–1916)  
Anette Sletnes
Arnt Sneve
Siggen Stinessen
Camilla Sune

T
Vibeke Tandberg
Dag Thorenfeldt   
Anne-Grethe Thoresen
Per Adolf Thorén (1830–1909) 
Rasmus Pedersen Thu
Kjell Tollefsen
Jorn Tomter (*1975)
Morten Torgersrud
Mette Tronvoll
Espen Tveit

W
Arne Walderhaug 
Anders Beer Wilse (1865–1949) 
Bjørn Winsnes
Hans Thøger Winther (1786–1851)

Y
 Dan Young

Norvege
Photographie en Norvège
 00